Mal
Movimento Acorda Lisboa
Malásia

Pessoas
Mal Evans
Mal Graham
Mal Waldron

Desambiguações de siglas